Rice Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Rice Creek (McKinney Creek), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Rice Creek (Kalamazoo River), in Michigan
 Rice Creek (Minnesota), Nebenfluss des Mississippi River in Minnesota
 Rice Creek (North Fork Feather River), in Kalifornien

Rice Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rice Creek (Michigan), in Michigan